Сражение при Гус-Грин — первое крупное сражение Фолклендской войны, произошедшее 28 мая и 29 мая 1982 года. Завершилось победой британских сил.

Предпосылки 
Гус-Грин — небольшое поселение на острове Восточный Фолкленд. Само по себе это поселение не представляло стратегической ценности, однако в нём находились аргентинские подразделения, а также взлётно-посадочная полоса, что делало Гус-Грин потенциальной угрозой с юга для британского плацдарма в Сан-Карлосе после начала десантной операции 21 мая 1982 года. В связи с этим британское командование приняло решение захватить Гус-Грин.

Сражение 
27 мая к населённому пункту выдвинулся 2-й батальон Парашютного полка (Parachute Regiment), элитного подразделения армии Британии. Атака началась ночью 28 мая. Аргентинцы оказали упорное сопротивление. Пытаясь лично возглавить захлебнувшуюся атаку, погиб командир 2-го батальона подполковник Джонс (впоследствии он был удостоен высшей воинской награды Британии — Креста Виктории). Несмотря на тяжёлые потери, британцам к исходу дня удалось занять подступы к Гус-Грин, окружив аргентинцев в самом посёлке. Перед наступлением ночи командир 2 батальона майор Крис Кибл направил к командиру Гус-Грина двух военнопленных — сержантов аргентинских ВВС с условиями капитуляции. 

 
"ВОЕННЫЕ УСЛОВИЯМы посылаем к вам пленных под белым флагом для передачи вам следующих условий:

1. Чтобы вы безоговорочно сдали нам свои войска, оставив город, сформировав людей в военном порядке, сняли свои каски и сложили своё оружие. Вы можете предупредить нас о таком намерении вернув нам пленного под белым флагом, кратко проинструктировав его о формальностях не позднее 20:30 по местному времени.2. Вы можете отвергнуть [наше] первое условие о сдаче и принять неизбежные последствия. Вы можете предупредить нас о таком намерении вернув нам пленного без флага (всё же его нейтральность будет нами соблюдена) не позднее 20:30 по местному времени.
3. В [этом] случае в соответствии с условиями Женевской конвенции и по законам войны вы будете нести ответственность за судьбы всех гражданских лиц в Дарвине и Гус-Грине а мы в соответствии с этими условиями предупреждаем вас о нашем намерении бомбить Дарвин и Гус-Грин.К. Кибл
''Командир британских сил"

Аргентинский командир подполковник Пьядджи получил от высшего командования сообщение о невозможности какой-либо помощи и приказ держаться до конца. Не видя смысла в продолжении заведомо проигранного сражения, 29 мая Пьядджи капитулировал.

Итог 
Около 1000 аргентинцев было взято в плен. Это была первая наземная победа Британии в ходе Фолклендской войны. 

После боя вопреки пожеланиям солдат, которые хотели видеть своим командиром майора Кибла, командование 2-м батальоном принял прибывший из Британии подполковник Давид Роберт Чендлер. После войны Кибл был отмечен отдельным служебным приказом. Он закончил свою военную карьеру в звании полковника.
Командовавший аргентинскими силами в Гус-Грин подполковник Итало Анхель Пьядджи по возвращении из плена был разжалован и с позором уволен из армии. В 1986 он написал книгу «Ganso Verde» («Гус-Грин»), где он объяснял свои решения в ходе войны, а также подверг критике недостатки тылового обеспечения со стороны аргентинского командующего в Стэнли. Он установил, что им придали только 28 % от предназначенного оружия, включая артиллерию, миномёты и пулемёты.

Примечания

Ссылки 
 Профессиональное описание сражения за Дарвин и Гус-Грин с британской стороны 

Сражения по алфавиту
Сражения и операции Фолклендской войны
Сражения Великобритании
Сражения Аргентины
События 28 мая
Май 1982 года